The International 2012 war die zweite Ausgabe des jährlichen  E-Sport-Dota-2-Meisterschaftsturniers The International, das vom US-amerikanischen Spieleentwickler Valve veranstaltet wird. Es begann am 26. August 2012 und endete am 2. September 2012. Das Turnier wurde in der KeyArena von Seattle ausgetragen. Das ausgeschüttete Preisgeld betrug, wie schon im Vorjahr 1.600.000 US-Dollar, wovon 1.000.000 Dollar an das siegreiche Team gingen. Es gewann das chinesische Team Invictus Gaming, nachdem es den Vorjahressieger Natus Vincere im Finale mit 3:1 besiegte.

Qualifikation und Format 
Im Vergleich zum Vorjahr wurden mehrere Änderungen vorgenommen. Es wurden nicht alle 16, sondern nur 14 Teams eingeladen. Die beiden anderen Teams wurden in zwei Qualifikationsturnieren (West und Ost) ausgewählt.

Es wurde in zwei Gruppen zu je 8 Teams gespielt. Jedes Team spielte gegen jedes andere der Gruppe jeweils ein Match zu je zwei Spielen. Am Ende zählten die gewonnenen Spiele. Die Endrunde wurde im Double-Knock-out-System ausgetragen. Die Top 4 jeder Gruppe starteten im Oberen Bracket, die schlechteren 4 im Unteren Bracket. Im Gegensatz zum Vorjahr wurde das gesamte Obere Bracket im Best-of-3-Format ausgetragen.

Das Event  wurde in drei Sprache (Englisch, Chinesisch und Russisch) live im Internet übertragen. Anschließend wurden die Spiele auf die Videoplattformen YouTube und Youku eingestellt.

Im November 2012 veröffentlichte Valve eine Dokumentation über das Turnier. Diese enthält Interviews mit den 16 Teams, die die Qualifikation erreichten und begleitete sie auf ihrem Weg ins Finale.

Teams

Voreingeladene Teams 
  (Amtierender Meister)

Qualifizierte Teams

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Hauptevent

Oberes Bracket

Unteres Bracket

Finale

Preisgeld

Weblinks 
 International 2012 auf der Offiziellen Website von Dota 2

Einzelnachweise 

E-Sport-Veranstaltung 2012
Sportveranstaltung in Seattle